

События 
 Закончен Вавилонский Талмуд.

 Консул (на Востоке) Флавий Иоанн (он же Гибб).
 Начало войны болгар против Византии.
 Тоба Хун II умер, вступил на престол Юань Ко.
 499—515 — Император Вэй Юань Кэ.
 Зверства императора Сяо Бао-гуаня.
 Хлодвиг заключил союз с королём бургундов Женевы Годегизилом, который хотел захватить территории своего брата Гундобада.

Родились 
 Максимиан (епископ Равеннский) — святой, 30-й епископ и 1-й архиепископ Равенны.
 Чжэньди — буддийский монах, один из четырёх крупнейших переводчиков буддийской литературы на китайский язык.

Скончались 
 Юань Хун
 Замасп — царь царей (шахиншах) Ирана.
 26 апреля — Сяовэнь-ди (Северная Вэй), сяньбиец, правитель государства Северная Вэй.

См. также